ван дер Верфф () — нидерландская фамилия.

Известные носители 
 ван дер Верфф, Адриан (1659—1722) — нидерландский художник, брат Питер ван дер Верффа
 ван дер Верфф, Питер (1655—1722) — нидерландский художник Золотого века Голландии.
 ван дер Верфф, Хенк (род. 1946) — нидерландский и американский ботаник, специалист по таксономии семейства Лавровые.